Le Grand Directoire des Gaules (GDDG) est l'instance maçonnique et chevaleresque, par laquelle les 20 et , a été réveillé en France le Rite écossais rectifié, lors d'une tenue de la Préfecture de Genève au temple de l’impasse d’Argenson à Neuilly-sur-Seine, villa de l’Acacia.

Histoire 
Camille Savoire (Eq. A Fortitudine), attaché depuis plusieurs années au Régime Écossais Rectifié, en relation suivie avec le Grand Prieuré indépendant d'Helvétie, souhaite que puisse être réveillée en France, lorsque l’occasion se présenterait, l'instance de direction du système maçonnique fondé par Jean-Baptiste Willermoz au .

Dans son discours Camille Savoire soulignait que le Grand Orient de France s'opposait à la pratique authentique du Rite écossais rectifié et que le Grand Directoire des Gaules, formerait donc, pour répondre aux exigences willermoziennes, un ordre autonome et indépendant, composé de membres « désireux de quitter les obédiences françaises dont les agissements, étaient en contradiction avec le caractère de la franc-maçonnerie. »

Savoire expliquait : « Voilà comment nous avons régulièrement réveillé en France le Rite Rectifié : ce réveil ayant été fait en accord et avec le concours de la seule puissance ayant l'autorité suprême du Rite au monde et en conformité des décisions des divers Convents de 1778, 1781, 1808, et 1811, et en exécution de la décision prise en 1828 par le Directoire de la  province de Neustrie déléguant à la dernière de ses préfectures, dite de Zurich, ses archives, prérogatives, droits, etc., avec mission de les conserver jusqu'au jour où le réveil du Rectifié pourrait s'effectuer en France et lui permettrait de s'en dessaisir. »

La Charte-patente stipulait : « Le Grand Prieur d'Helvétie, ès qualités, a expressément reconnu le Grand Directoire des Gaules comme puissance régulière, autonome et indépendante du Régime Rectifié en France, avec les pouvoirs les plus étendus pour créer en ce pays toutes Préfectures, Commanderies, Loges de Saint-André et éventuellement, toutes Loges symboliques du Rite Rectifié sous son Obédience, et a salué en la personne du T. Rév. F. Chev. Bienfaisant de la Cité Sainte, Docteur Camille Savoire, in ordine eques a fortitudine, le premier Grand Prieur, Grand-Maître National »

Quatre mois après la constitution du Grand Directoire des Gaules, un traité d'alliance et d'amitié fut conclu entre le GDDG et le GPIH, le  à Genève et le 25 du même mois à Paris, et ce « pour une période indéterminée », les deux juridictions se reconnaissant pour « seules et uniques puissances souveraines du Régime Écossais Rectifié dans leurs pays respectifs, savoir : le Grand Directoire des Gaules pour la France et ses colonies et le Grand Prieuré indépendant d’Helvétie pour toute la Suisse, et n’admettent comme ateliers réguliers du Régime Rectifié que ceux constitués en France par le Grand Directoire des Gaules, et en Suisse que ceux relevant directement du Grand Prieuré indépendant d’Helvétie »

On sera attentif au fait, important s’il en est, que le GPIH, ne réveillait pas simplement par cet acte de  le Grand Directoire d’Auvergne comme il aurait pu se limiter à le faire eu égard à ses pouvoirs détenus sur la  Province depuis 1830, mais, beaucoup plus largement, le « Grand Directoire des Gaules » en tant qu’instance nationale du régime ayant à sa tête un grand maître national, également grand prieur, en la personne de Camille Savoire, instance souveraine du Régime Rectifié englobant donc sous son autorité les ,  et  provinces de l’ordre situées dans le territoire « des Gaules ».

Ce réveil, consenti au bénéfice du Grand Directoire des Gaules en tant que « puissance régulière, autonome et indépendante du Régime Rectifié en France », se faisait cependant en contrepartie de critères précis : « l'engagement solennel de pratiquer le Rite Écossais Rectifié en conformité des statuts de l'ordre tel qu'il est encore en usage en Suisse, et notamment de maintenir dans leur intégralité les décisions arrêtées aux divers convents de Kohlo, en 1772, de Wilhelmsbad, en 1782, et des Gaules, en 1778, tendant à assurer au Rite Rectifié son uniformité. »

Camille Savoire, par prudence, souhaitant protéger et préserver l’existence du Grand Directoire des Gaules et celles de ses membres, le jour de la déclaration de guerre, le , mettait officiellement l’ordre en sommeil. Mais si la prudence fut la ligne directrice de Savoire « anticipant prudemment les retombées de la politique antimaçonnique de Vichy (…) » Pour éviter les persécutions et perquisitions, les archives de l’ordre ayant été transférées à son domicile après la fermeture du temple de Neuilly, lors de l’armistice du , Savoire écrivit aux autorités « pour signifier la dissolution du Grand Directoire des Gaules en insistant sur son total apolitisme et sur le fait que tout en étant une organisation maçonnique, il s’agissait d’une institution chrétienne ne menaçant pas l’ordre public. » Cela n’empêcha pas la police allemande de venir perquisitionner à six reprises l’appartement du grand maître national du GDDG, et ce ne fut que grâce au dévouement exemplaire de sa gouvernante que la plus grande partie des archives put être, providentiellement, mise à l’abri et sauvegardée.

Après-guerre, le , Camille Savoire, qui avait déjà 77 ans et allait disparaître quatre ans plus tard, usé, fatigué et malade, souhaita faire reprendre les travaux au le Grand Directoire des Gaules mis en sommeil le , et déclarait réveillée une structure sous une nouvelle dénomination ne figurant pas dans la Charte-constitutive & Lettres-patentes de 1935 délivrée par le Grand Prieuré d'Helvétie, et l'intitula : « Grand Prieuré des Gaules ».

Notes et références

Source 
 .
 .
 Dominique Daffos et Patrick Hillion, De l’originalité de la pensée de Camille Savoire, dans Quatre grandes figures de l'Écossisme, Actes du Colloque du 14 avril 2007 au Palais du Luxembourg, Société française d''études et de recherches sur l'Écossisme (SFERE), 2008.
 Pierre Noël, Le Rite Écossais Rectifié en France au , Cahiers Villard de Honnecourt, n°45,  série, 2002.
 Roger Dachez, Histoire illustrée du Rite Écossais Rectifié, Dervy, 2021.

Annexes

Articles connexes 
 Camille Savoire
 Jean-Baptiste Willermoz
 Régime Écossais Rectifié

Lien externe 
 Charte-constitutive & Lettres-patentes pour le réveil du Régime Écossais Rectifié en France, sous l’obédience du Grand Directoire des Gaules

Obédience maçonnique française